{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (67901) - || 2000 WP90 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67902) - || 2000 WY92 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67903) - || 2000 WV94 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67904) - || 2000 WJ96 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67905) - || 2000 WN96 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67906) - || 2000 WD97 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67907) - || 2000 WL97 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67908) - || 2000 WF98 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67909) - || 2000 WJ98 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67910) - || 2000 WC100 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67911) - || 2000 WN100 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67912) - || 2000 WA101 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67913) - || 2000 WC103 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67914) - || 2000 WJ104 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67915) - || 2000 WG105 || 26 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67916) - || 2000 WU105 || 28 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67917) - || 2000 WU109 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67918) - || 2000 WW109 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67919) - || 2000 WW111 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67920) - || 2000 WB113 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67921) - || 2000 WG113 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67922) - || 2000 WN113 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67923) - || 2000 WR113 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67924) - || 2000 WJ115 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67925) - || 2000 WA116 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67926) - || 2000 WN118 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67927) - || 2000 WB120 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67928) - || 2000 WH122 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67929) - || 2000 WL122 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67930) - || 2000 WP122 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67931) - || 2000 WD123 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67932) - || 2000 WX125 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67933) - || 2000 WR127 || 17 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67934) - || 2000 WY133 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67935) - || 2000 WU134 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67936) - || 2000 WP135 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67937) - || 2000 WT137 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67938) - || 2000 WV137 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67939) - || 2000 WO142 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67940) - || 2000 WT143 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67941) - || 2000 WX143 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67942) - || 2000 WX144 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67943) - || 2000 WP151 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67944) - || 2000 WB152 || 30 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67945) - || 2000 WW152 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67946) - || 2000 WH153 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67947) - || 2000 WR153 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67948) - || 2000 WV156 || 30 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67949) - || 2000 WY159 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67950) - || 2000 WX160 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67951) - || 2000 WB161 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67952) - || 2000 WH166 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67953) - || 2000 WN166 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67954) - || 2000 WW166 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67955) - || 2000 WT167 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67956) - || 2000 WW167 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67957) - || 2000 WX168 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67958) - || 2000 WK170 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67959) - || 2000 WB171 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67960) - || 2000 WB173 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67961) - || 2000 WO173 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67962) - || 2000 WG175 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67963) - || 2000 WX176 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67964) - || 2000 WJ178 || 28 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67965) - || 2000 WX181 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67966) - || 2000 WZ183 || 30 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67967) - || 2000 WB188 || 16 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67968) - || 2000 WN190 || 18 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67969) - || 2000 WO191 || 19 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (67970) - || 2000 WW195 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (67971) - || 2000 XP1 || 3 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (67972) - || 2000 XC4 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67973) - || 2000 XV5 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67974) - || 2000 XP6 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67975) - || 2000 XW6 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67976) - || 2000 XA7 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67977) - || 2000 XZ7 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67978) - || 2000 XE10 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67979) Michelory || 2000 XS10 || 4 december 2000 || Le Creusot || J.-C. Merlin
|-
| (67980) - || 2000 XU10 || 4 december 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (67981) - || 2000 XM12 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67982) - || 2000 XH16 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67983) - || 2000 XY16 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67984) - || 2000 XC17 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67985) - || 2000 XD17 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67986) - || 2000 XJ17 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67987) - || 2000 XX18 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67988) - || 2000 XM19 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67989) - || 2000 XV20 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67990) - || 2000 XA21 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67991) - || 2000 XE21 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67992) - || 2000 XU22 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67993) - || 2000 XD24 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67994) - || 2000 XX24 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67995) - || 2000 XU25 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67996) - || 2000 XX28 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67997) - || 2000 XA29 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67998) - || 2000 XQ31 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (67999) - || 2000 XC32 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68000) - || 2000 XM32 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten